Máriássy bezeichnet:

 Máriássy (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht

Máriássy ist der Name folgender Personen:

 Ádám Mariássy († 1739), ungarischer General
 Andreas Mariássy von Markus und Batisfalva (1759–1846), K. u. K. Feldzeugmeister
 Béla Máriássy (1824–1897), ungarischer Politiker
 Felix Máriássy (1919–1975), ungarischer Filmregisseur
 Gábor Máriássy (1807–1871), ungarischer römisch-katholischer Bischof
 István Máriássy (1753–1830), ungarischer Politiker
 János Máriássy (1822–1905), ungarischer Generalleutnant
 Judit Máriássy (1924–1986), ungarische Journalistin und Drehbuchautorin
 Lajos Máriássy (1888–1953), ungarischer Fußballspieler und -trainer